Beuville peut faire référence à :

Patronyme 
 Georges Beuville (1902-1982), illustrateur français et peintre de l'Air

Toponyme 
 Biéville-Beuville, une commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie, né de la fusion de Biéville et de Beuville.